Верчелли:
 Верчелли — город в Италии.
 Верчелли — провинция в Италии.

См. также 
 «Про Верчелли» — итальянский футбольный клуб из города Верчелли